Madsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Madsjö, sjö i Uppvidinge kommun,  (1,3 km²)
Madsjön, Småland, sjö i Ljungby kommun, 
Lille Madsjön, sjö i Vårgårda kommun,  (3,8 ha)
Madsjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (7,52 ha)
Madsjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Madsjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Store Madsjön, sjö i Vårgårda kommun,  (4,1 ha)
Madsjön, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun och Färgelanda kommun,  (74,7 ha)
Madsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,

Se även
Masjön
Madesjö (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn